Lista promocji kardynalskich dokonanych za poszczególnych pontyfikatów. Daty konsystorzy są znane lub możliwe do ustalenia dopiero od pontyfikatu Gelazjusza II (1118–1119).

Liczby podane w tabeli nie obejmują kardynałów mianowanych in pectore i nigdy nieopublikowanych, tych, którzy nie przyjęli promocji, zmarli przed jej ogłoszeniem lub których nominacja z innych przyczyn nie doszła do skutku.

Okres do 1118 roku

Okres od 1118 roku

Przypisy

Bibliografia 
 Catholic Hierarchy
 
 Konrad Eubel, P. Gauchat, R. Ritzler, Hierarchia Catholica, vol. I-VI, Padwa-Ratyzbona 1913-1960
 Otto Kares, Chronologie der Kardinalbischöfe im elften Jahrhundert, [w:] Festschrift zur Jahrhundertfeier des Gymnasiums am Burgplatz in Essen, Essen 1924
 Barbara Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Würzburg 1964
 Hans Walter Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957
 Rudolf Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049–1130 Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Tybinga: Max Niemeyer Verlag, 1977
 Elfriede Kartusch, Das Kardinalskollegium in der Zeit von 1181-1227, Wiedeń 1948
 Ian Stuart Robinson, The Papacy 1073-1198. Continuity and innovations, Cambridge University Press 1990
 Johannes M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181, Berlin 1912
 Werner Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Wiedeń 1984
 Klaus Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter, Tybinga 1963
 Agostino Paravicini Bagliani, Cardinali di curia e „familiae” cardinalizie dal 1227 al 1254, Padwa 1972
 J. P. Migne: Patrologia Latina
 Giandomenico Mansi, «Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio»
 
 Etienne Blauze: Vitae paparum avenionensium, I-II, red. G. Mollat, 1914
 Martin Souchon: Die Papstwahlen in der Zeit des grossen Schismas, Verlag von Benno Goeritz, 2 tomy, 1898-1899
 Gerhard Schwartz: Die Besetzung der Bistümern Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122, Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1913
 Paul Fridolin Kehr: Regesta pontificum Romanorum. Italia Pontificia. Vol. I–X SUL Books in the Public Domain
 Pius Bonifatius Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Kardynałowie